Nanpu bezeichnet:

 Nanpu (Quangang) (南埔镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Quangang in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanpu (Zhangpu) (南浦乡), Gemeinde im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanpu (Lucheng) (南浦街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Nanpu (Pucheng) (南浦街道), Straßenviertel im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanpu (Tiefeng) (南浦街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiefeng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Nanpu (Xihu) (南浦街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xihu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 die Nanpu-Brücke in Shanghai, China